Le terme iodation se rencontre dans plusieurs domaines :
 en chimie, l'iodation est une réaction chimique d'halogénation ;
 dans le domaine de l'alimentation, l'iodation est l'adjonction d'iode au sel, à l'eau ou au lait, de façon à diminuer les risques de carence en iode :
 iodation du sel : voir sel iodé